Muktijaya (Cilamaya Kulon), een plaats in Indonesië
Muktijaya (Setu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing